

Localidades

Montpelier (Dacota do Norte)
Montpelier (Idaho)
Montpelier (Indiana)
Montpelier (Luisiana)
Montpelier (Ohio)
Montpelier (Vermont)

Veja também
Montpellier

Desambiguações de topônimos